Ири́на Вячесла́вовна Чериче́нко (род. 3 августа 1963, Полярный, Мурманская область, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, Член Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Биография 
Ирина Чериченко родилась 3 августа 1963 года в городе Полярном Мурманской области, где её отец служил офицером-подводником и куда её мать приехала по распределению из Мелитополя работать хормейстером в Доме офицеров. Когда Ирине было четыре года, семья вернулась в Украинскую ССР, в город Запорожье (родители Ирины умерли в 1996 году).

Там Ирина начала заниматься танцами в балетном кружке того дома культуры, где работала её мать. В возрасте девяти лет поступила в Мелитопольское культурно-просветительное училище и поселилась в Мелитополе у своей двоюродной сестры. Училась хореографии у Виктора Чмиля. Во время выпускного экзамена по классическому танцу партнёр уронил Ирину, она сильно ударилась коленями о сцену и получила разрыв менисков. После такой травмы продолжать танцевальную карьеру было невозможно. Тем не менее, в шестнадцать лет Ирина получила диплом педагога-хореографа, начала работать хореографом в мелитопольском Дворце культуры, вышла замуж за Евгения, диск-жокея того же ДК.

В Москву ездила поступать дважды. Первая попытка окончилась неудачей. Во второй раз, в 1983 году, подала документы сразу в два театральных училища — Щукинское и Щепкинское (в одно — школьный аттестат, в другое — диплом Мелитопольского культурно-просветительного училища). В обоих училищах экзамены прошли успешно. После некоторых колебаний Ирина выбрала Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Евгения Рубеновича Симонова), которое окончила в 1987 году. Во время учёбы подрабатывала посудомойкой и уборщицей в ресторанах. Муж Ирины остался в Мелитополе и вскоре предложил развестись.

В конце второго курса Ирину утвердили на главную роль Искры Поляковой в драматической киноповести «Завтра была война» режиссёра Юрия Кары. В 1987 году, когда фильм вышел на экраны, молодая актриса сразу стала знаменитой на весь Советский Союз.

Ирина продолжила сниматься в кино, но, по словам актрисы, ей не нравилось, что ей предлагали однотипные роли «а-ля Искра», и театр привлекал её больше кинематографа. Она работала в труппе Московского театра-студии под руководством Евгения Симонова, потом в Московском новом драматическом театре.

В 1988 году, в возрасте двадцати пяти лет, временно ушла из профессии и поступила послушницей в Пюхтицкий монастырь Русской православной церкви в эстонской деревне Куремяэ. По собственным воспоминаниям, Ирине «захотелось побыть вдали от суеты, обрести душевный покой, разобраться в себе». Через девять месяцев Ирина ушла из монастыря и продолжила карьеру актрисы.

В составе ансамбля танца «Ритмы планеты» она поехала в Испанию. Там, соблазнившись быстрым заработком, согласилась перевезти груз, не подозревая, что это были наркотики. В испанской тюрьме с ней случился микроинсульт. Позже ей удалось доказать свою непричастность к торговле наркотиками.

После возвращения на Родину начала заниматься бизнесом. 

В 2003 году оставила бизнес и вернулась к работе в театре и кино. Первой театральной работой стал спектакль Андрея Соколова «Койка». 

В настоящее время актриса в основном снимается в телесериалах.

Личная жизнь 
В первый раз Ирина Чериченко вышла замуж в 1979 году, когда ей было шестнадцать лет, в городе Мелитополе (Украинская ССР). Разница в возрасте между супругами составляла тринадцать лет. Ради Ирины супруг Евгений оставил свою семью. Брак распался в 1983 году, когда Чериченко уехала учиться в Москву.

Затем актриса была замужем за актёром Валерием Васильевичем Ярёменко (род. 21 октября 1961, Севастополь). Прожили вместе четыре года.

В 1990-е годы находилась в отношениях с американским бизнесменом Артуром, от которого в 1997 году родила сына Филиппа. Сын носит отчество отца Ирины, Вячеслава.

В 2005—2015 годах состояла в незарегистрированном браке с Алексеем Николаевичем Лысенковым (род. 26 января 1965, Киев), известным российским телеведущим и шоуменом программы «Сам себе режиссёр».

Награды 
 2020 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 сентября 2020 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Фильмография 
  — Город невест — Ольга, рабочая на текстильном комбинате
  — Где ваш сын?  — эпизод
  — Зина-Зинуля  — Наташа
  — Завтра была война — Искра Полякова
  — Слуга — хористка
  — Кому на Руси жить… — Катя
  — Птицам крылья не в тягость — Екатерина Семёновна, воспитательница в детском доме
  — Вербовщик — Ольга Зорова, сестра, художница
  — Откровение Иоанна Первопечатника — Таисья
  — Бабник 2 — Зинаида
  — Трактористы 2 — Франя
  — Не хочу жениться! — Рита, медсестра
  — Мост / I gefyra (короткометражный фильм) — Елена
  — Смотрящий вниз — Дарья Безродная, актриса, бывшая жена Александра Ивановича Угарова
  —  — Моя прекрасная няня (серия № 52 «Кольцо властелина») — Александра Мессер
  — Королёв — Валентина Степановна Гризодубова, советский лётчик-инструктор
  — Приключения солдата Ивана Чонкина — Аглая
  — Адвокат 4 (серия № 43 «Кровавый спорт») — Наталья Валерьевна Кирсанова
  — Возьми меня с собой — Валентина
  — Закон и порядок. Преступный умысел 3 (серия № 4 «Чокнутый») — Серафима Линькова
  — Преступление будет раскрыто (серия № 12 «Капкан для бабочек») — Светлана Евгеньевна Рубцова, жена Николая Рубцова
  — Коснуться неба — Валерия, мать Лидии
  —  — Ранетки — Ирина Прокопьева, жена Михаила Прокопьева, мать Анны Прокопьевой, лучшая подруга Елизаветы Алёхиной
  — Вернуть на доследование (серия «Опасные связи») — Ольга Васильевна Кречетова, писательница (в титрах не указана)
  — Возьми меня с собой 2 — Валентина
  — Судьбы загадочное завтра — Валентина Михайловна, врач-гинеколог
  — Невидимки — Лариса, частный детектив, бывший сотрудник Седьмого управлении КГБ СССР в отставке, жена Виктора, мать Дмитрия и Александра
  — ЧС. Чрезвычайная ситуация — Марина Евгеньевна, мать Жени
  — Обет молчания — психолог
  — Дуэль
  — Жена генерала — Дарья Сиротина
  — И примкнувший к ним Шепилов (документальный) — Екатерина Алексеевна Фурцева
  — Отель «Президент» — Любовь Григорьевна, мать Оли
  — Дети Водолея — мать Ивана
  — Исцеление — Людмила Николаевна, мать Ольги
  — Вьюга —  Валерия Викторовна Жаркова, мать Сергея
  — Однажды и навсегда — Елена Витальевна Черкасова, мать Маши
  — Операция «Кукловод» — Людмила Попова, вдова бывшего губернатора
  — Метод Фрейда 2 (серия № 5) — Ольга Николаевна Епифанцева, жена бизнесмена Платона Тимофеевича Епифанцева
  — Женщины на грани (серия № 24 «Полный ноль») — Ольга Леонардовна Токарева, заместитель Григория Лобельского
  — Эти глаза напротив — Ирина Григорьевна, мать Нины
  — Миндальный привкус любви — Антонина Павловна Струкова, мать Андрея
  — Отель — Полина
  — Преступление — Галина Васильевна Ломакина, заместитель директора педагогического колледжа по учебной части
  — Девушка с косой — Галина Викторовна, жена Николая
  — Линия огня — Ирина Колосова, жена бизнесмена Ильи Владимировича Колосова, мать Дениса
  — Полицейский с Рублёвки 3 — мама Кристины
  — Лапси — «Коса»
  — Нераскрытый талант 3 — Тамара Ивановна Суворова, новый главный режиссёр театра
  — Реставратор — Екатерина Павловна Смирнова, директор музея авиации
  — Её секрет — Полина Андреевна Талицкая, жена владельца девелоперской компании «Монолит» Вадима Анатольевича Талицкого, мать Марии Вадимовны Талицкой
  — Игра с огнём — мать Риты
  — Между нами, девочками 2 — Яна, заместитель Елены Николаевны Сайко
  — Учителя — Яхина
  — Кассирши — директор
  — Паромщица — Екатерина Ярцева («Игуменья»), сокамерница и подруга Надежды Зиминой (Титовой)
  — И снова будет день — Лариса Васильевна, тренер по фигурному катанию
  — Актёры затонувшего театра — Ирина
  — Регби — мама Насти
  — Обещания (короткометражка) — мама
  — Паромщица 2 — Екатерина Ярцева («Игуменья»), сокамерница и подруга Надежды Зиминой (Титовой)
  — Предпоследняя инстанция — Римма Александровна
  — Магистраль — Анна Сергеевна, сотрудник архива МВД
  — Братья — мама Яны

Примечания

Ссылки 
 
 Чериченко Ирина Вячеславовна. Биография, фильмография, фотографии актрисы. // ruskino.ru
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Предприниматели России
Персоналии:Мелитополь